Artabasdo (; ), foi imperador de Bizâncio de Junho de 741 a Novembro de 743. Usurpou o trono de Constantino V, que no entanto conservou a lealdade de alguns temas na Ásia Menor.

Vida 
O arménio Artabasdo foi nomeado governador (estratego) do Tema Armeníaco pelo imperador Anastácio II por volta de 713. Depois da queda de Anastácio, Artabasdo fez um acordo com o seu colega , o estratego do Tema Anatólio, para derrubar Teodósio III, o novo imperador. Este pacto foi reforçado com a promessa de noivado de Ana, filha de Leão, com Artabasdo, e o casamento realizou-se depois de Leão ter tomado o poder em março de 717.

Artabasdo foi nomeado curopalata e tornou-se comandante ou conde do Tema Opsiciano, desempenhando ao mesmo tempo o seu cargo original. Em junho de 741 ou de 742, depois da subida ao trono de Constantino V, filho de Leão, Artabasdo decidiu tomar o poder e atacou o seu cunhado enquanto este cruzava o Bósforo a caminho da Anatólia para combater os árabes do Califado Omíada na fronteira oriental do Império. Enquanto Constantino se refugiava em Amório, Artabasdo tomava Constantinopla com o apoio da população e era coroado imperador.

Artabasdo abandonou a política de iconoclastia do seu antecessor e restaurou a ortodoxia com o apoio do papa Zacarias. Pouco depois da sua subida ao trono Artabasdo nomeou a sua esposa, Ana, augusta e o seu filho, Nicéforo, coimperador, enquanto atribuía o comando do Tema Armeníaco ao seu filho Nicetas. Mas, enquanto Artabasdo podia contar com o apoio dos temas da Trácia e do Opsiciano, Constantino obteve o apoio dos temas Anatólico e Tracesiano.

O choque inevitável ocorreu em maio de 743, quando Artabasdo lançou uma ofensiva contra Constantino, mas foi derrotado. Mais tarde, nesse mesmo ano, Constantino derrotou Nicetas e, a 2 de novembro de 743, Artabasdo foi aprisionado quando Constantino V entrou de novo na sua capital. Artabasdo e os seus filhos foram cegados em público e postos em reclusão no Mosteiro de Chora nos arredores de Constantinopla. Não se conhece a data da sua morte.

Teófanes, o Confessor, relata que, trinta anos depois do fim da revolta, Constantino V, talvez ainda furioso pelo apoio que Ana deu às ambições do seu marido e filhos, obrigou a irmã a desenterrar as ossadas de Artabasdo, envolvê-los na sua capa e atirá-los para as chamadas covas de Pelágio, minas de cal, por entre os corpos dos criminosos executados.

Família 
Com a sua esposa Ana, filha do imperador Leão III, Artabasdo teve nove filhos, entre os quais se destacaram:
 Nicéforo, co-imperador de 742 a 743.
 Nicetas, estratego do Tema Armeníaco de 742 a 743.

Imperadores bizantinos
Iconoclastia
Estrategos bizantinos
Usurpadores do Império Bizantino
Dinastia isáurica
Curopalatas
Bizantinos de origem armênia
Hipótese mamicônia
Ano de nascimento desconhecido
Constantino V Coprônimo
Mutilados políticos bizantinos
Condes do Tema Opsiciano
Tema Tracesiano